Selenge ou Selenga, rivière de Mongolie.
 Selenge, province de Mongolie.
 Selenge, sum de la province de Bulgan en Mongolie.